Quo graviora ist der Name folgender Schreiben:

 Quo graviora (1826), Bulle von Papst Leo XII.
 Quo graviora (1833), Enzyklika von Papst Gregor XVI.